Primo Levi kan syfta på:

 Primo Levi (journalist) (1853–1917), italiensk journalist
 Primo Levi (författare) (1919–1987), italiensk författare
 4545 Primolevi, en asteroid